Niemcy:
 Westenfeld – dzielnica Römhild
 Westenfeld – dzielnica Sundern (Sauerland)